La Championnat d'Algérie de football D3 2010-2011 est la  édition du championnat d'Algérie de D3 depuis la création de la Ligue nationale du football amateur en 2010.

Équipes participantes 
Ce championnat est composé de 2 groupes comportant 28 clubs répartis entre les 2. Les 28 clubs représentent dans la théorie 3 clubs relégués de la division 2 saison 2009-2010 (US Biskra, OM Arzew et MO Béjaia), et 25 clubs de l'ex-division 3 inter-régions saison 2009-2010 sans compter les 3 champions qui sont promus en ligue 2 saison 2010-11 (WA Boufarik, A Bou Saâda et JS Saoura).

Mais en réalité, les 3 clubs champions de la division 3 saison 2009-10 ne seront pas promus en ligue 2 2010-11 car ils n'ont pas acquis le statut professionnel nécessaire pour évoluer en Ligue 2 ; de ce fait ils ont été dégradés et joueront en DNA 2010-11.

Ce point-là a poussé la ligue à essayer de remplacer ces équipes par d'autres possédant le statut professionnel, donc 1 des 3 clubs relégués de la division 2 2009-10 a été repêché pour jouer en ligue 2 professionnelle (US Biskra). L'équipe de l'O Médéa, qui possède le statut professionnel, a été aussi repêchée pour évoluer en Ligue 2 saison 2010-11 bien qu'elle fût classée  dans son groupe.

Trois autres clubs non professionnels ont été rétrogradés de la ligue 2 et joueront en DNA 2010-11 (USM Sétif, WR Bentalha et USMM Hadjout).

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;
 0 pt pour une défaite

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 différence de buts ;
 nombre de buts marqués ;
 différence particulière ;
 classement du fair-play.

Classement Centre-Est

Calendrier

Résultats 

|}
Résultats

Classement Centre-Ouest

Calendrier

Résultats 

|}
Résultats

Statistiques

Classement des buteurs

Référence

Voir aussi

Lien externe 
 Ligue Nationale du Football Amateur

2010-2011
Football en Algérie en 2010
Football en Algérie en 2011